Сна́йдер () — прізвище нідерландського походження а також топонім.

Персоналії 
 Снайдер (прізвище)

Топоніми

Снайдер () — округ (графство) у штаті Пенсільванія
 Снайдер — місто, штат Оклахома
 Снайдер — місто, штат Техас
 Снайдер — селище, штат Небраска
 Снайдер Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Снайдер Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Снайдер — переписна місцевість, штат Колорадо

Див. також 

 Снейдер
 Шнайдер